Пло́щадь Иску́сств — название площадей в различных населённых пунктах России.

 Площадь Искусств — площадь в Санкт-Петербурге.
 Площадь Искусств — площадь в Сочи.
Площадь Искусств — площадь в Тольятти.

См. также 
 Улица Искусств

Примечания